COMM (The Tangent), album van The Tangent
 COMM (museum), voormalig museum over post, telefonie en andere communicatie te Den Haag; vroeger PTT-museum genoemd.